Grand Prix Rakouska 1982 (oficiálně XX Holiday Großer Preis von Österreich) se jela na okruhu Österreichring ve Spielbergu v Rakousku dne 15. srpna 1982. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1982 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1982
Grand Prix Rakouska